Der Coupe d’Europe 1974/75 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 17. Auflage fand vom 9. bis zum 11. Mai 1975 in Paris statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Zum ersten Mal gewann mit dem Billardklubben International København eine skandinavische Mannschaft den Coupe d’Europe vor dem B.C. Weena Rotterdam und dem Kölner Billard-Club 1908.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Paris

Finalrunde in Paris

Abschlusstabelle 1974/75 

1975
Coupe dEurope 1974/75
Billardturnier in Paris